María de las Mercedes von Spanien bezeichnet folgende Personen:

 Maria de las Mercedes d’Orléans-Montpensier (1860–1878), Tochter von Antoine d’Orléans Herzog von Montpensier, Ehefrau von Alfons XII. König von Spanien
 María de las Mercedes de Borbón (1880–1904), Tochter von Alfons XII. König von Spanien, Ehefrau von Carlos Maria de Bourbon
 María de las Mercedes de Borbón y Orléans (1910–2000), Tochter von Carlos Maria de Bourbon, Ehefrau von Juan de Borbón y Battenberg